Ruské příjmení Avilov () má více nositelů: 

Michail Avilov (1882–1954), ruský sovětský malíř a pedagog
Mykola Avilov (* 1948), sovětský atlet, olympijský vítěz v desetiboji
Pjotr Avilov (1910–2004), sovětský sportovní střelec
Vladimir Avilov, estonský fotbalista 
Jevgenij Avilov, starosta Tuly

Ruská příjmení